Trois navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Althea''' :
 L', un charbonnier servant durant la guerre de Sécession ;
 L', un remorqueur servant durant la guerre de Sécession ;
 L', un bateau moteur servant de 1917 à 1919.

Voir aussi 
 

Althea